Златан Љубијанкић (15. децембар 1983) словеначки је фудбалер.

Статистика

Спољашње везе 

 National Football Teams

Рођени 1983.
Словеначки фудбалери
Словеначки фудбалски репрезентативци
Фудбалери Домжала
Фудбалери Гента
Фудбалери Омија Ардије
Фудбалери Урава Ред Дајмондса
Нападачи у фудбалу‎